Bob Bassen (né le 6 mai 1965 à Calgary dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1982-1983 || Spurs de Calgary ||AJHL ||45 ||27 ||23 ||50 ||129 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1982-1983 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||4 ||3 ||2 ||5 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 1983-1984 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||72 ||29 ||29 ||58 ||93 ||14 ||5 ||11 ||16 ||12
|-
| 1984-1985 || Tigers de Medicine Hat ||LHOu ||65 ||32 ||50 ||82 ||143 ||10 ||2 ||8 ||10 ||39
|-
| 1985-1986 || Indians de Springfield ||LAH ||54 ||13 ||21 ||34 ||111 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 || Islanders de New York ||LNH ||11 ||2 ||1 ||3 ||6 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 1986-1987 || Islanders de New York ||LNH ||77 ||7 ||10 ||17 ||89 ||14 ||1 ||2 ||3 ||21
|-
| 1987-1988 || Islanders de New York ||LNH ||77 ||6 ||16 ||22 ||99 ||6 ||0 ||1 ||1 ||23
|-
| 1988-1989 || Islanders de New York ||LNH ||19 ||1 ||4 ||5 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1988-1989 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||49 ||4 ||12 ||16 ||62 ||10 ||1 ||1 ||2 ||34
|-
| 1989-1990 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1989-1990 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||73 ||22 ||32 ||54 ||179 ||12 ||3 ||8 ||11 ||33
|-
| 1990-1991 || Blues de  Saint-Louis ||LNH ||79 ||16 ||18 ||34 ||183 ||13 ||1 ||3 ||4 ||24
|-
| 1991-1992 || Blues de  Saint-Louis ||LNH ||79 ||7 ||25 ||32 ||167 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
| 1992-1993 || Blues de  Saint-Louis ||LNH ||53 ||9 ||10 ||19 ||63 ||11 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
| 1993-1994 || Blues de  Saint-Louis ||LNH ||46 ||2 ||7 ||9 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Nordiques de Québec ||LNH ||37 ||11 ||8 ||19 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Nordiques de Québec ||LNH ||47 ||12 ||15 ||27 ||33 ||5 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
| 1995-1996 || K-Wings du Michigan ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Stars de Dallas ||LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Stars de Dallas ||LNH ||46 ||5 ||7 ||12 ||41 ||7 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
| 1997-1998 || Stars de Dallas ||LNH ||58 ||3 ||4 ||7 ||57 ||17 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
| 1998-1999 || Flames de Calgary ||LNH ||41 ||1 ||2 ||3 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Frankfurt Lions ||DEL ||14 ||2 ||9 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||27 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

| 765 || 88 || 144 || 232 ||  || 93 || 9 || 15 ||24 || 134

Au niveau international 

|-
| 1985 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 0 || 2 || 8 || align=left| Médaille d'or
|-
| 1992 || align=left|Championnat du monde || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
1984-1985 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association Est de la LHOu.
1989-1990 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la LIH.

Références 

Naissance en mai 1965
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Frankfurt Lions